Sapintus är ett släkte av skalbaggar. Sapintus ingår i familjen kvickbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kvickbaggar
Sapintus